Möckern kan syfta på:

Geografi

Sverige
 Möckern (sjö) – en sjö i Arvika kommun, Värmlands län

Tyskland 

 Möckern, Sachsen-Anhalt, 
 Möckern, Thüringen, 
 Möckern, Leipzig – stadsdel i Leipzig, Sachsen